Седа — місто в Латвії. Німецька назва — Зедде.
 Седа — місто в Литві.
Седа — річка в Латвії. Німецька назва — Зедде.